Ретайо () — французская фамилия. Известные носители:
 Ретайо, Брюно (род. 1960) — французский политик.
 Ретайо, Сильви (род. 1965) — французский физик и политик.